Langschan heißen:
 Deutsches Langschan, Hühnerrasse
 Croad-Langschan, Hühnerrasse
 Zwerg-Croad Langschan, Hühnerrasse